Нобуо Каваками (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
В 1971 году после окончания университета Риккё Каваками стал игроком «Касива Рейсол» (ранее — «Хитачи»). И в следующем году вместе с клубом выиграл чемпионат страны. Также в составе команды он стал обладателем Кубка Императора в 1972 и 1975 годах. В 1978 году завершил карьеру. Всего он провел 128 матчей и забил 7 голов в чемпионате. Дважды был включен в символическую сборную лиги по итогам сезонов 1972 и 1975 годов.

Карьера в сборной 
31 июля 1970 года, когда Каваками еще был студентом, он дебютировал за сборную Японии против Гонконга. Он выступал на Азиатских играх 1970 и 1974. Также Каваками вызывался в национальную команду на отборочные матчи к чемпионату мира 1974 года, матчи квалификации на Летние Олимпийские игры 1976 и Кубок Азии 1976 года. Всего он провел 41 игру за сборную Японии, завершив выступление в отборочном матче к чемпионату мира 1978 года против Израиля.

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касива Рейсол»